

Patronyme 

 Ramón Puyol Román (1907-1981), peintre républicain espagnol, auteur de l'affiche "No pasarán".

 Carles Puyol (1978-), footballeur espagnol ;
 Pablo Puyol (1975-), acteur, chanteur et danseur espagnol ;
 Pierre Édouard Puyol, auteur de la fin du , aumônier du collège Sainte-Barbe, et recteur de Saint-Louis des Français à Rome.

Toponyme 

 Puyol-Cazalet, commune française des Landes ;
 Puyol, hameau dans la commune de Monesma et Cajigar, province de Huesca, Espagne.

Références

Voir aussi